Olba (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
Olba (Anatolië), samen met Diokaisareia twee oude Griekse steden in Cilicië, nabij het huidige Uzuncaburç in de Turkse provincie Mersin
Olba (Olst), een voormalig vleesverwerkend bedrijf in het Nederlandse Olst